Nasrollah Abdollahi (em persa: نصرالله عبداللهی ) ( Ahvaz, 2 de setembro de 1951) é um treinador iraniano e um antigo futebolista.

Carreira

Clubes
Abdollahi jogou pelos clubes  Guard F.C., Rah Ahan F.C. e Esteghlal , antes de terminar a sua carreira profissional no Shahin F.C..

Carreira internacional

Addollahi disputou os três jogos da Seleção Iraniana de Futebol na Copa do Mundo de 1978. Teve 39 internacionalizações, entre 1976 e 1980.

Carreira de treinador

Durante o período de Nasser Hejazi como treinador do Esteghlal foi assistante técnico.
Abdollahi, Nasrollah

Naturais de Ahvaz
Futebolistas do Irão
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1978